Az 1994-es Australian Open férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a szintén amerikai Todd Martin előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Bajnok)</li>
  Michael Stich (Első kör)</li>
  Jim Courier (Elődöntős)</li>
  Stefan Edberg (Elődöntős)</li>
  Goran Ivanišević (Negyeddöntős)</li>
  Thomas Muster (Negyeddöntős)</li>
  Cédric Pioline (Első kör)</li>
  Petr Korda (Első kör)</li>

  Todd Martin (Döntős)
  Magnus Gustafsson (Negyeddöntős)
  Marc Rosset (Harmadik kör)
  Alexander Volkov (Negyedik kör)
  Wayne Ferreira (Negyedik kör)
  Karel Novacek (Harmadik kör)
  Ivan Lendl (Negyedik kör)
  Arnaud Boetsch (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1